La AEALCEE (acrónimo de Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales) es una asociación de ámbito nacional de estudiantes universitarios en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales.

La AEALCEE sirve como nexo de unión entre las distintas universidades y estudiantes de la rama de economía y empresa, siendo su función principal canalizar y coordinar las propuestas estudiantiles, encaminándolas a la mejora de las condiciones de los estudiantes universitarios, y futuros profesionales en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales. 

Se convirtió en asociación en 2012, siendo antes una asamblea estatal.

Objetivos 

Algunos de los objetivos de la AEALCEE son:

 Representar y trabajar por los intereses y derechos de los estudiantes universitarios en el terreno de las ciencias económicas y empresariales
 Ser herramienta para la colaboración entre los estudiantes de las facultades en las que se impartan ciencias económicas y empresariales de España
 Promover la participación e implicación de los estudiantes universitarios en los órganos de gobierno de las universidades.
 Reivindicar y promover la mejora de la calidad docente
 Fomentar la vida universitaria, como fuente enriquecedora de crecimiento personal y profesional
 Establecer cauces para la colaboración y comunicación entre el sector empresarial público y privado y las facultades de ciencias económicas y empresariales
 Fomentar la participación de los estudiantes en la labor investigadora de la universidad
 Estudiar y analizar todas y cada una de las cuestiones que puedan afectar a los estudiantes de las titulaciones de ciencias económicas y empresariales
 Fomentar y promover el empleo en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales
 Estudiar y analizar la incidencia de la formación en ciencias económicas y empresariales en el desarrollo económico

Funcionamiento 

Tienen lugar 2 encuentros de media al año en diferentes ciudades de España a los que acuden, de media, dos representantes por universidad. En estos encuentros pueden tener lugar:
 Pleno Ordinario: En él se debaten y trabajan diferentes puntos en relación con situación general de la Asociación, normativas, actividades, proyectos a desarrollar, debates etc.
 Pleno Extraordinario: Convocado para asuntos de gran importancia como elecciones (los cargos de la Comisión Ejecutiva se renuevan anualmente), cambios estatutarios etc.
 Jornadas de Formación: Tienen lugar una vez al año y sirven para mejorar la preparación y conocimientos de los representantes estudiantiles.

Financiación 

La AEALCEE se financia mediante las cuotas de inscripción que abona cada universidad miembro por encuentro. También organismos públicos, como colegios de economistas, administraciones autonómicas etc. realizan aportaciones que pueden ser tanto monetarias como en especie (cesión de espacios para la celebración de reuniones).

Universidades miembro 

 Universidad CEU San Pablo
 Instituto de Estudios Bursátiles
 Universidad de Castilla-La Mancha:Ciencias Sociales y Jurídicas
 Universidad de Castilla-La Mancha
 Universidad Autónoma de Barcelona
 Universidad de Alcalá
 Universidad de Alicante
 Universidad de Cádiz
 Universidad de Córdoba
 Universidad de Extremadura
 Universidad de Huelva
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 Universidad de León
 Universidad de Navarra
 Universidad de Sevilla
 Universidad de Valencia
 Universidad de Valladolid
 Universidad Europea del Atlántico
 Universidad Miguel de Cervantes
 Universidad Pompeu Fabra
 Universidad de Lérida​
 Universidad de Oviedo

Enlaces externos 

 Portal web de la AEALCEE (Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales)

Organizaciones estudiantiles de España